New Jersey steht für:

 New Jersey, ein US-Bundesstaat
 USS New Jersey (BB-62), ein Schlachtschiff der Iowa-Klasse
 New Jersey (Album), Studioalbum (1988) von Bon Jovi

Siehe auch:
 New-Jersey-Filme